Mitumba steht für:

 Mitumba-Gebirge, ein Gebirge im Südosten der Demokratischen Republik Kongo
 Mitumba (Kleidung) (von Swahili mtumba „Bündel“), Second-Hand-Kleidung, die in Industriestaaten gespendet und in der Dritten Welt verkauft wird